

Patronyme 

 Francine Chicoine (1945-), écrivaine canadienne ;
 Sylvain Chicoine (1970-), agent de sécurité, représentant syndical et homme politique canadien.